Майская Горка

 Майская Горка — территориальный округ города Архангельска. 
 Майская Горка — деревня в Татарстане.